— японская железнодорожная станция на линии Иокогама. Находится в районе Мидори города Иокогама. Обслуживается компанией JR East.

Станция Токаитиба была открыта 1 апреля 1979 года, в один день со станцией Нарусэ на линии Иокогама. Сначала она обслуживалась компанией JNR, но после её приватизации 1 апреля 1897 года перешла под контроль JR East.

Токаитиба — наземная станция, имеет одну , к которой с обеих сторон подходят пути. Начало движения поездов на станции — 4:55 утра, завершение — 0:40 ночи вне зависимости от дня недели.  на Токаитибе останавливаются, а  — проезжают. Пересадок на другие железнодорожные линии нет, но рядом со станцией есть автобусная остановка.

Согласно статистике на 2017 год, в день на Токаитибе садится на поезд в среднем 21 175 человек.

Пути

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 
 Станция Токаитиба на сайте компании JR East.